Разлив фруктовых соков Pepsi — разлив 28 миллионов литров фруктовых и овощных соков на улицы города Лебедяни и в реку Дон, вызванный обрушением склада PepsiCo.

25 апреля 2017 года крыша склада PepsiCo неожиданно обрушилась. Склад находился в Лебедяни, центре деятельности Pepsi в России, и управлялся компанией «Лебедянский». На складе хранились разнообразные фруктовые и овощные соки. Разрушение крыши вызвало два обрушения, и 28 миллионов литров соков хлынули на улицы Лебедяни и в реку Дон. В результате разлива никто не погиб.

Разлились соки ананаса, абрикоса, мандарина, винограда, манго, граната, яблока, вишни, апельсина, грейпфрута и томата. Была некоторая обеспокоенность, что соки могли повредить водную экосистему реки Дон, но пробы воды показали, что не было никаких свидетельств ущерба окружающей среде, вызванного разливом.

Представители Pepsi принесли извинения за инцидент, предложили оплатить все причиненные убытки и заявили, что они работают с местными чиновниками, чтобы определить причину обрушения склада.

См. также 
 Затопление Бостона патокой
 Пивное наводнение в Лондоне
  (сентябрь 2013)

Примечания 

Лебедянь
PepsiCo
Производственные выбросы и утечки
События 25 апреля
Апрель 2017 года
Техногенные катастрофы в России 2017 года
2010-е годы в Липецкой области